Будапе́штская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное по городу Будапешту.

Белоруссия 
 Будапештская улица — улица в Могилёве.

Грузия 
 Будапештская улица — улица в Тбилиси.

Россия 
 Будапештская улица — улица в Астрахани.
 Будапештская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Будапештская улица — улица в Днепре.
 Будапештская улица — улица в Донецке.
 Будапештская улица — улица в городе Кривой Рог.